Escuras ist:
 der gaskognische Name von Escurès, einer französischen Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 der limousinische Name von Écuras, einer französischen Gemeinde im Département Charente